São João (Abrantes), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Abrantes
São João (Lajes do Pico), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lajes do Pico
São João (Lisboa), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa
São João (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
São João (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco